Pendergast (, Piondárgas) est un nom de famille irlandais dérivé de Prendergast.

Pendergast peut faire référence à :
 Aloysius Pendergast, alias Pendergast, un agent du FBI, personnage des romans de Preston et Child.
 Lionel Pendergast, un personnage de la série télévisée Stargate SG-1.